Catolé do Rocha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Catolé do Rocha (ort), Paraíba, 
 Catolé do Rocha (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar